Alain Hirschler (1938-), juriste et clarinettiste de jazz et de klezmer, est le fils de René  Hirschler et de Simone Hirschler. Il est l'auteur de Grand rabbin résistant, René Hirschler, 1905-1945, Mon père paru en 2009.
 René Hirschler (1905-1945), grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, mort au camp d'Auschwitz
 Simone Hirschler (1911-1944}, épouse et la collaboratrice de René Hirschler, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, morte au camp d'Auschwitz

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif